Portusoorsuannguaq bezeichnet:
 Portusoorsuannguaq (Insel, Qeqertarmiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Portusoorsuannguaq (Insel, Takisoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland